L'architecture est l'art de bâtir des édifices. Dans le temps et dans l'espace, sa pratique a donné lieu à des Écoles architecturales et à des Styles architecturaux.
C'est aussi une profession exercée par les Architectes. 

Par extension, le terme d’« architecture » est aussi utilisé pour désigner la conception des systèmes structurés complexes, notamment l’architecture logicielle et informatique ainsi que les réseaux de l’information.

En botanique, l'architecture végétale désigne aussi la morphologie des structures aériennes des plantes et des arbres en particulier.

Construction
 Architecture : art de construire
 Architecture métallique
 Architecture navale
 Architecture militaire
 Architecture high-tech
 Architecture écologique
 Architecture bioclimatique
 Architecture religieuse
 Architecture vernaculaire

Style Architectural 
 Architecture antique : Architecture de l'Égypte antique, Architecture grecque, Architecture étrusque, Architecture minoenne, Architecture néolithique, Architecture romaine, Architecture sumérienne
 Architecture arménienne, Architecture géorgienne, Architecture moravienne
 Architecture asiatique : Architecture chinoise, Architecture coréenne, Architecture indienne, Architecture japonaise, Architecture khmère,Architecture moghole, Architecture thaïe
 Architecture asturienne, Architecture wisigothique
 Architecture baroque
 Architecture byzantine, Architecture néo-byzantine
 Architecture chrétienne : paléo-chrétienne,  Moyen Âge, Architecture religieuse au Moyen Âge
 Architecture classique,Architecture néo-classique
 Architecture islamique : Architecture islamique, Architecture mudéjare, Architecture omeyyade, Architecture almohade, Architecture nasride
 Architecture médiévale : Architecture carolingienne, Architecture pré-romane, Architecture romane,Architecture chrétienne du Moyen Âge, Architecture militaire au Moyen Âge, Architecture religieuse au Moyen Âge,Architecture ottonienne, Architecture gothique
 Architecture moderne et contemporaine : Architecture contemporaine, Architecture moderne, Architecture expressionniste, Architecture déconstructiviste
 Architecture pré-colombienne : Architecture maya, Architecture aztèque, Architecture Inca
 Architecture Renaissance : Architecture Renaissance, Architecture élisabéthaine, Architecture jacobéenne
 Architecture victorienne

Par extension
 Architecture cognitive
 Architecture physique
 Architecture informatique :
 Architecture logicielle
 Architecture matérielle
 Architecture physique
 Architecture trois tiers
 Architecture orientée services
 Cadre d'architecture

Titres d'œuvres
 Architecture, pièce de théâtre de Pascal Rambert créée en 2019.
 Architectures, série documentaire.

Voir aussi 
 Muséologie
 Muséographie
 Patrimoine architectural
 Ordre architectural
 Architecte
 Ordre des architectes